Turneringen i vattenpolo under olympiska sommarspelen 2008 spelades mellan 10 och 24 augusti 2008 i Ying Tung-hallen i Peking.

Medaljfördelning

Deltagare

Herrar

Grupp A

Grupp B

Damer

Grupp A

Grupp B

Spelprogram

Herrar

Damer